DFS Classic 2006 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2006 году турнир прошёл с 12 по 18 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в парном разряде —  Даниэла Гантухова и  Ай Сугияма

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 4 в мире на тот момент); прошлогодняя чемпионка без особых проблем добралась до полуфинал, но там уступила, не сумев обыграть Джамею Джексон. Американка была затем близка и к общему титулу, но дважды на тай-брейках она оказалась несколько слабее ещё одной россиянки: Веры Звонарёвой. Из трёх участниц полуфиналов Шарапова оказалась единственной сеянной теннисисткой на этой стадии.

Парный приз собрал несколько сильных спортсменок в этом виде игры, но уже к полуфинальной стадии в сетке не осталось ни единого сеянного альянса, а титул разыграли команды Елена Янкович / Ли На и Джилл Крейбас / Лизель Хубер, где сербо-китайский альянс доказал своё преимущество по итогам двух сетов. Прошлогодние чемпионки — Даниэла Гантухова и Ай Сугияма — не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Вера Звонарёва обыграла  Джамею Джексон со счётом 7-6(12), 7-6(5).
 Звонарёва выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Джексон уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 4

Финальные раунды

Парный турнир 
  Елена Янкович /  Ли На обыграли  Джилл Крейбас /  Лизель Хубер со счётом 6-2, 6-4.
 Янкович выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Ли выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 DFS Classic
 WTA Тур 2006
 WTA 3-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2006 года
2006